Петушки () — род лабиринтовых рыб из семейства макроподовых (Osphronemidae).

 Betta akarensis Regan 1910 — Бруней и Шаравак
 Betta albimarginata Kottelat & Ng 1994 — Калимантан
 Betta anabatoides Bleeker 1851 — Калимантан
 Betta antoni Tan & Ng 2006 — нижний бассейн р. Капус, Калимантан Барат
 Betta apollon Schindler & Schmidt 2006 — холмовые потоки на запад от Наратхиват, п-ов Таиланд
 Betta aurigans Tan & Lim 2004 — архипелаг Натуна, Южно-Китайское море
 Betta balunga Herre 1940 — Калимантан
 Betta bellica Sauvage 1884 — тонкая бойцовая рыбка — Индонезия и Малайзия
 Betta breviobesus Tan & Kottelat 1998 — Калимантан
 Betta brownorum Witte & Schmidt 1992 — Индонезия и Малайзия
 Betta burdigala Kottelat & Ng 1994 — Банка, Индонезия
 Betta channoides Kottelat & Ng 1994 — Индонезия
 Betta chini Ng 1993 — Сабах, Калимантан
 Betta chloropharynx Kottelat & Ng 1994 — Индонезия
 Betta coccina Vierke 1979 — Малайзия и Индонезия
 Betta compuncta Tan & Ng 2006 — верхняя часть бассейна р. Махакам, Калимантан Тимур
 Betta cracens Tan & Ng 2005 — Суматра, Индонезия
 Betta dimidiata Roberts 1989 — Индонезия
 Betta edithae Vierke 1984 — Индонезия
 Betta enisae Kottelat 1995 — Индонезия
 Betta falx Tan & Kottelat 1998 — Индонезия
 Betta ferox Schindler & Schmidt 2006 — Бори пэт, Таиланд
 Betta foerschi Vierke 1979 — Калимантан
 Betta fusca Regan 1910 — Индонезия и Малайзия
 Betta gladiator Tan & Ng 2005 — Сабах, Калимантан
 Betta hipposideros Ng & Kottelat 1994 — Малайзия
 Betta ibanorum Tan & Ng 2004 — южный Саравак
 Betta ideii Tan & Ng 2006 — южная часть Калимантан Селатан, прилегающая к и на Пулау Лаут
 Betta imbellis Ladiges 1975 — Малайзия и Индонезия; родом из Северной Суматры
 Betta krataios Tan & Ng 2006 — бассейн Нижнего Капуаса, Калимантан Барат
 Betta kuehnei Schindler & Schmidt 2008 — малайский п-ов
 Betta lehi Tan & Ng 2005 — Калимантан
 Betta livida Ng & Kottelat 1992 — Малайзия
 Betta macrostoma Regan 1910 — Калимантан
 Betta mandor Tan & Ng 2006 — бассейн Нижнего Капуаса, Калимантан Барат
 Betta midas Tan 2009 — Калимантан
 Betta miniopinna Tan & Tan 1994 — Индонезия
 Betta obscura Tan & Ng 2005 — Калимантан Тенгах
 Betta ocellata de Beaufort 1933 — северо-восточный Калимантан
 Betta pallida Schindler & Schmidt 2004 — Таиланд
 Betta pallifina Tan & Ng 2005 — Калимантан Тенгах
 Betta pardalotos Tan 2009 — дренаж Муси, Южная провинция Суматры, Индонезия
 Betta patoti Weber & de Beaufort 1922 — Индонезия
 Betta persephone Schaller 1986 — Малайзия
 Betta picta (Valenciennes 1846) — яванская бойцовая рыбка — Индонезия
 Betta pinguis Tan & Kottelat 1998 — Калимантан
 Betta pi Tan 1998 — Narathiwat Province, Таиланд
 Betta prima Kottelat 1994 — Таиланд, Камбоджия и Лаос
 Betta pugnax (Cantor 1849) — пенангская рото-родящая бойцовая рыбка — Малайзия, Сингапур и Индонезия
 Betta pulchra Tan & Tan 1996 — юго-западный Джохор, Малайзия
 Betta raja Tan & Ng 2005 — Суматра
 Betta renata Tan 1998 — Индонезия
 Betta rubra Perugia 1893 — Индонезия
 Betta rutilans Witte & Kottelat 1991 — Калимантан
 Betta schalleri Kottelat & Ng 1994 — Индонезия
 Betta seregius Ashepkaf 2007 - Россия
 Betta simorum Tan & Ng 1996 — Индонезия
 Betta simplex Kottelat 1994 — территория вокруг Краби, Таиланд
 Betta smaragdina Ladiges 1972 — Таиланд
 Betta spilotogena Ng & Kottelat 1994 — Индонезия
 Betta splendens Regan 1910 — бойцовая рыбка-петушок, сиамская бойцовая рыбка — Таиланд
 Betta stigmosa Tan & Ng 2005 — Малайзия
 Betta stiktos Tan & Ng 2005 — дренаж р. Меконг, Камбоджа
 Betta strohi Schaller & Kottelat 1989 — Калимантан
 Betta taeniata Regan 1910 — борнейская бойцовая рыбка — Калимантан
 Betta tomi Ng & Kottelat 1994 — Малайзия и Сингапур
 Betta tussyae Schaller 1985 — Малайзия
 Betta uberis Tan & Ng 2006 — бассейн Арут, Каламантан Тенгах и территория Сукадана, Калимантан Барат
 Betta unimaculata (Popta 1905) — Калимантан
 Betta waseri Krummenacher 1986 — Малайзия

Источники 
 Eschmeyer, W. N. & Fricke, R. (eds.) Catalog of Fishes electronic version (14 July 2011)